Marocchi ima više značenja:
 Marocchi, Cuneo
 Marocchi, Torino